Il doppio del torneo di tennis Benin City Challenger 1991, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Mark Keil e Scott Patridge che hanno battuto in finale T. J. Middleton e Ted Scherman 7-5, 6-7, 7-5.

Teste di serie 

 Mark Keil /  Scott Patridge (Campioni)
 Greg Failla /  Nduka Odizor (primo turno)

 Alessandro De Minicis /  Nicholas Fulwood (semifinali)
 Otis Smith /  Jacco van Duyn (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Benin City Challenger 1991